Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, een politieke partij in Nederland
 Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie, een politieke partij in Suriname
 Vovinam, Việt Võ Đạo, een Vietnamese zelfverdedigingssport